Девас:

 Девас — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Девас — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.